Liljestrand ist der Familienname folgender Personen:

 Göran Liljestrand (1886–1968), schwedischer Pharmakologe
 Patrik Liljestrand (* 1966), schwedischer Handballspieler und -trainer